Richard Stearns ist der Name folgender Personen:

* Richard Stearns (Manager), amerikanischer Manager und Entwicklungshelfer
 Richard Stearns (Segler) (1927–2022), US-amerikanischer Segler
 Richard E. Stearns (* 1936), amerikanischer Informatiker